Жорди:
  () — каталанская форма имени Георгий
  () — французские имя